Bukureštanski mir 1812., završni čin rusko-turskog rata 1806. – 1812.
 Bukureštanski mir 1886., završni čin srpsko-bugarskog rata 1885.
 Bukureštanski mir 1913. ("Bukureštanski ugovor"), završni čin 2. Balkanskog rata, kojim je i podijeljena Makedonija 
 Bukureštanski mir 1916., primirje između Njemačke i rusko-rumunjskih snaga u Prvom svjetskom ratu